Regno Unito
 St Mary and All Saints' Church – chiesa di Boxley, in Inghilterra
 St Mary and All Saints' Church – chiesa di Checkley, in Inghilterra
 St Mary and All Saints' Church – chiesa di Chesterfield, in Inghilterra
 St Mary and All Saints' Church – chiesa di Fotheringhay, in Inghilterra
 St Mary and All Saints' Church – chiesa di Great Budworth, in Inghilterra
 St Mary and All Saints' Church – chiesa di Holcot, in Inghilterra
 St Mary and All Saints' Church – chiesa di Kidderminster, in Inghilterra
 St Mary and All Saints' Church – chiesa di Whalley, in Inghilterra